Liška šedá může znamenat:
Liška šedá (šelma) (Urocyon cinereoargenteus) – psovitá šelma z rodu Urocyon
Liška šedá (houba) (Cantharellus cinereus) – vzácná jedlá houba z čeledi liškovitých